Владімір () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Владімір () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Владімір.
 Владімір () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.